Freeze (crash), type computercrash
 Freeze (software engineering), periode waarin striktere regels gelden voor softwareontwikkeling
 Freeze (breakdance), breakdance move
 Freeze (linedance), dans in linedance
 Freeze (tentoonstelling), een tentoonstelling
 Freeze (stripalbum), een stripalbum uit de reeks Jump

Zie ook 

 Mr. Freeze (doorverwijspagina)
 Freeze Frame (doorverwijspagina)
 Freez FM, Nederlandse radiozender
 Freeez, Engelse band die elektronische muziek maakte
 big freeze, toekomstscenario voor het heelal